Rusanowka () – nazwa toponimów w Rosji

 Rusanowka – wieś w obwodzie kurskim
 Rusanowka – wieś w obwodzie omskim
 Rusanowka – wieś w obwodzie riazańskim

Także 
 Rusanowka – rzeka w obwodzie kałuskim
 Rusanowka – historyczny rejon Sankt-Petersburga

Zobacz też 
 Rusanowo – wieś w rejonie kurczatowskim obwodu kurskiego

Strony ujednoznaczniające